Guggenheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Guggenheimer (1860–1925), deutscher Großindustrieller und Reichskommissar
 Ernst Guggenheimer (1880–1973), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Heinrich Walter Guggenheimer (1924–2021), US-amerikanischer Mathematiker sowie Talmudist und Lexikograf
 Julius Guggenheimer (1885–1943), deutscher Fotograf und Kaufmann
 Michael Guggenheimer (* 1946), Schweizer Journalist und Fotograf
 Moritz Guggenheimer (1825–1902), deutscher Bankier
 Siegfried Guggenheimer (1875–1938), deutscher Physiker und Industrieller
 Walter Maria Guggenheimer (1903–1967), deutscher Journalist, Literaturkritiker und Übersetzer